Ел Апарехо има више значења:

 Ел Апарехо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Апарехо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику